Olešnický potok  ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Olešnický potok (Cidlina), rechter Zufluss zur Cidlina (Fluss)
 Olešnický potok (Divoká Orlice), rechter Zufluss zur Wilden Adler 
 Olešnický potok (Elbe), rechter Zufluss zur Elbe
 Olešnický potok (Sázava, Poříčí), linker Zufluss zur Sázava
 Olešnický potok (Sázava, Pohleď), rechter Zufluss zur Sázava